Jean Dardenne ist der Name folgender Personen:

* Jean Dardenne (Dichter) (bl im 17.Jahrhundert), französischer Dichter
 Jean Dardenne (Priester) (1907–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Jean-Pierre Dardenne (* 1951), belgischer Filmemacher, siehe Jean-Pierre und Luc Dardenne